De kalender voor de 5000 en 10.000 meter mannen tijdens de wereldbeker schaatsen 2005/2006 zag er als volgt uit:

Podia

Eindstand 

+ = 10.000m

Man 5000
2005/06